Абдулай Бадемба (? — 1814) — 5-й альмамі імамату Фута-Джаллон в 1798—1800, 1802—1804 і 1810—1814 роках.
 Умар Бадемба (? — після 1897) — 17-й альмамі імамату Фута-Джаллон в 1896—1897 роках.